Säsongen 2014 är AIK:s 119:e säsong, deras 86:e i Allsvenskan och deras 10:e raka säsong i ligan.
De tävlar i allsvenskan och UEFA Europa League

Matcher

Träningsmatcher

Allsvenskan

UEFA Europa League

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Svenska Cupen 2014/2015

Spelartruppen 

Fotboll i Sverige 2014
2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag